Бі́лий () — струмок у Воткінському районі Удмуртії, Росія, права притока Ками.

Починається на північний захід від урочища Ровнять, що у межиріччі з Межною. Протікає на південний захід, в середній течії повертає на південний схід. Впадає до Воткінського водосховища, збудованого на Камі, утворюючи вузьку затоку довжиною 1,5 км, шириною 100—500 м.

Верхня течія пересихає, русло нешироке. У середній течії, на території села Камське, збудовано міст. В гирлі розташовано базу відпочинку.

Річки Воткінського району